VAL steht für:
 VAL Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Véhicule automatique léger, fahrerloses Personennahverkehrsmittel
 Voyageur Airways (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

Val steht für:
 alliierter Codename für ein japanisches Sturzkampfflugzeug, siehe Aichi D3A
 Abkürzung für eine essentielle Aminosäure, siehe L-Valin
 Val (Einheit), eine veraltete physikalische Einheit

Val ist der Name folgender geografischer Orte und Objekte:
 Val, piemontesischer Name einer Gemeinde in der italienischen Provinz Turin, siehe Vallo Torinese
 Val (Terneuzen), Ortschaft in der Gemeinde Terneuzen in den Niederlanden
 Val-et-Châtillon, Gemeinde im Départment Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est in Frankreich
 Val-et-Forêt, Gemeinde im Département Val-d’Oise in der Region Île-de-France in Frankreich
 Val-Joly, See in der Region Hauts-de-France in Frankreich
 Val u Dobrušky, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou in Tschechien
 Val u Veselí nad Lužnicí, Gemeinde im Okres Tábor in Tschechien
 Val della Torre, eine Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Val di Chy, eine italienische Gemeinde der Metropolitanstadt Turin in der Region Piemont

Du Val, du Val oder de Val ist der Familienname folgender Personen:
 Almida de Val (* 1997), schwedische Curlerin
 Antonio María Pueyo de Val (1864–1929), römisch-katholischer Bischof von Pasto
 Pierre du Val (auch: Petro du Val; um 1500–1558), Prediger der französischen Gemeinde in Emden
 Pierre Nicolas Camille Jacquelin Du Val (1828–1862), französischer Entomologe
 Richard Anton Nikolaus Carron du Val (1793–1846), von 1834 bis 1846 Bürgermeister der Stadt Augsburg

Val ist das Pseudonym von:
 Val (Bildhauerin) (1967–2016), Valérie Goutard, französische Bildhauerin
 Jean Val Jean (Emmanuel Delcour; * 1980), französischer Pornodarsteller und Küchenchef
 Mademoiselle Saint-Val aînée (1743–1830), französische Schauspielerin
 Patrick du Val (1903–1987), englischer Mathematiker

val steht für:
 Vehes (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Siehe auch:
 La Val
 Le Val
 Vall
 Wal
 Hval
 Duval

Abkürzung